Hr. Ms. Walrus (1939), de omgebouwde en gevorderde trawler IJM 24.
 Hr. Ms. Aroe, een gemilitariseerd geweestelijk patrouillevaartuig van de Gouvernementsmarine.